

Toponomastica 
 Giardinetti, frazione del comune di Roma
 Giardinetti-Tor Vergata, zona urbanistica del comune di Roma in cui è ricompresa la frazione succitata

Trasporti 
 Stazione di Giardinetti, fermata ferroviaria regionale in frazione Giardinetti di Roma, attiva tra il 1919 e il 2015
 Giardinetti, fermata della metropolitana di Roma in prossimità della succitata stazione, attiva dal 2015

Pagine correlate 
 Giardinetto (disambigua)